

Patronyme 

Jeanne-Marie Latour, maîtresse de Casanova ;
Quentin de La Tour (1704-1788), peintre portraitiste pastelliste français ;
 Jan Latour (1719-1782), peintre et un sculpteur flamand
 Pierre Jacques Dherbez-Latour (1735-1809), député à la Convention nationale ;
 Maximilien Antoine Baillet de Latour (1737-1806), général autrichien ;
 François Philippe de Latour-Foissac (1750-1804), général de division français ;
 Henri Joseph Vincent Latour (1751-1826), général de brigade français ;
 Louis Willibrod Antoine de Baillet de Latour (1753-1836), général belge ;
 Charles César de Fay de La Tour-Maubourg (1756-1831), militaire et homme politique français ;
 Jean-Baptiste Espert de Latour (1764-1815), militaire français ;
 Joseph Latour (1765-1833), militaire français ;
 Jean Théodore Latour (1766–1837), compositeur français ;
 Jean-Baptiste Estève de Latour (1768-1837), général français ;
 Antoine Georges François de Chabaud-Latour (1769-1832), homme politique français ;
 Charles Cagniard de Latour (1777-1859), ingénieur et physicien français ;
 Theodor Baillet von Latour (1780-1848), ministre de la Guerre de l'Empire d'Autriche ;
 J.-P.-B. Latour (Bontour), d'abord acteur, puis instituteur, né en France, mort à Grivegnée (Belgique) en 1848, auteur d'une Grammaire mutuelle analytique (Liège et Bruxelles, 1825) ;
 Antoine Henri Armand Jules Elisabeth de Latour-Foissac (1782-1855), général de division français ;
 François de Chabaud-Latour (1804-1885), général français ;
 Théodore Fantin-Latour (1805-1875), peintre français ;
 Joseph Latour (1806-1863), peintre toulousain pyrénéiste ;
 Antoine de Latour (1808-1881), écrivain français ;
 Pierre-Célestin Latour-Dumoulin (1822-1888), homme politique français ;
 Pierre Latour (1822-1912), homme politique français ;
 Henri Fantin-Latour (1836-1904), peintre et lithographe français ;
 Arthur de Chabaud-Latour (1839-1910), homme politique français ;
 Henri de Baillet-Latour (1876-1942), président du comité international olympique belge ;
 Georges Latour (1877-1946), illustrateur québécois ;
 Alfred Latour (1888-1964), graveur et illustrateur français ;
 Pierre Latour (1907-1976), acteur et écrivain français ;
 Clément Latour (1911-1961), acteur québécois ;
 Phyllis Latour (« Pippa » Latour) (1921-), membre du Special Operations Executive pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Geneviève Latour (1923-2019), personnalité du théâtre français ;
 Peter Scholl-Latour (1924-2014), journaliste allemand ;
 René Ramos Latour (1932-1958), révolutionnaire cubain ;
 Jean-Louis Latour (1935-2017), militant breton ;
 Maria Latour (1943-), actrice française ;
 François Latour (1944-2007), comédien haïtien ;
 Bruno Latour (1947-2022), sociologue des sciences français ;
 Éliane de Latour (1947-), réalisatrice française ;
 Serge Latour (1947-), chanteur français ;
 Jean-François Latour, pianiste canadien ;
 Sébastien Latour (1975-), scénariste de bande-dessinée ;
 Pierre Latour (1993-), cycliste français.

Toponyme

Latour, village de la commune belge de Virton situé dans la province de Luxembourg.

Latour, commune française, située dans le département de la Haute-Garonne ;
 Latour-de-Carol, commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales ;
 Latour-Bas-Elne, commune française, dans le département des Pyrénées-Orientales ;
 Latour-de-France, commune française, dans le département des Pyrénées-Orientales ;
 Miramont-Latour, commune française, située dans le Gers ;
 Latour-en-Woëvre, commune française, située dans la Meuse ;
 Marnhagues-et-Latour, commune française, située dans l'Aveyron ;
 Château de Latour situé sur la commune
 Glaire-Latour, ancienne commune française, située dans le département des Ardennes ;

Vignobles
 Maison Latour, domaine viticole de Bourgogne ;
 Château Latour, domaine viticole du Médoc ;
 Château Latour-Martillac, domaine viticole.

Divers 
 Latour-Marliac, pépinières françaises ;
 Le Jeune Latour, roman d'Antoine Gérin-Lajoie.

Homonymie de titre